Аня Крузе (), (5 серпня 1958, Ессен, ФРН) — німецька акторка.

Вибіркова фільмографія
 Біла троянда (1982)
 Поклик гір (2000)

Примітки 

Німецькі акторки